ТИП — многозначная аббревиатура:
 ТИП — теплотехнические измерения и приборы (научная дисциплина)
 ТИП — технология и предпринимательство (кафедра)
 Тип. — типография, типографский 
 ТИП — «Траст-Инвест-Проект»

См. также 
 ТИПП — Технологический институт пищевой промышленности
 
  — аббревиатура латиницей